Cayetano Germosén kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Cayetano Germosén (kommun), Espaillat, 
 Cayetano Germosén (ort), Espaillat,